L'édition 2008 du tournoi de tennis du Japon se déroule du  au , sur dur en extérieur, à Tokyo. Elle appartient à la catégorie International Series Gold. Tomáš Berdych remporte l'épreuve en simple, Mikhail Youzhny et Mischa Zverev celle en double.

Lauréats 
Tomáš Berdych remporte son  en simple en battant en finale Juan Martín del Potro. Il s'agit de son  et son  sur dur.

En double, Mikhail Youzhny et Mischa Zverev remportent leur  ensemble en battant en finale Lukáš Dlouhý et Leander Paes. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Japon (WTA 2008) (édition féminine)
 Tournois ATP International Series Gold

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2008
Tennis masculin en 2008
Compétition de tennis à Tokyo
Sport au Japon en 2008
Tennis en septembre 2008
Tennis en octobre 2008